

Geografia

Germania
 Brandis – città del circondario di Lipsia (Sassonia)
 Brandis – frazione della città di Schönewalde nel circondario rurale dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)

Italia
 Castel Brandis – castello presso Lana in Provincia di Bolzano

Repubblica Ceca
 Brandis an der Adler, oggi Brandýs nad Orlicí – città della regione di Pardubice (distretto di Ústí nad Orlicí)
 Brandis a.d. Elbe, oggi Brandýs nad Labem – città della Boemia Centrale (distretto di Praha-východ)

Personalità
 Franz Adam von Brandis (1639-1695) – storico e numismatico austriaco
 Jonathan Brandis (1976-2003) – attore statunitense